Луковкин — русская фамилия;  топонимы, образованные от имени собственного Луковкин. 

Известные носители
 Луковкин, Амвросий Гавриилович (ок. 1730 — не ранее 1790) —  генерал от кавалерии Войска Донского Русской императорской армии.
 Луковкин, Гавриил Амвросиевич (1772—1849) — генерал-майор Войска Донского, участник Кавказских походов и Наполеоновских войн.

Топоним 
Луковкино — деревня Городецкого района Нижегородской области

Смотри также  
 Нагольно-Тарасовка
 Благодатное (Амвросиевский район)